ЭУР — ряд аббревиатур, которые могу означать:

 ЭУР () — сокращённое название квартала всемирной выставки в Риме.
 «ЭУР Ферми» — станция Римского метрополитена.
 «ЭУР Паласпорт» — станция Римского метрополитена.
 «ЭУР Мальяна» — станция Римского метрополитена.
 Электроусилитель руля.